Alpträume steht für:
 Träume, die von Emotionen wie Angst und Panik beim Träumenden begleitet werden, siehe Albtraum
 Alpträume (Brown), Kurzgeschichten von Fredric Brown (1961) 
 Alpträume (Stephen King), Kurzgeschichten von Stephen King (1993)
 Alpträume (1983), US-amerikanischer Horrorfilm
 Alpträume, Alternativtitel von Gespenster (1978), polnisches Historiendrama

Siehe auch:
 Albträume